Соревнования в эстафетной гонке 4 по 10 км среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зеефельде прошли 1 марта.

Норвежцы выиграли золото в эстафете на 10-м чемпионате мира подряд. Россияне стали вторыми в эстафете второй раз подряд. Французы взяли бронзу, на последних метрах опередив сборную Финляндии.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019